Le Gourriérec est un nom de famille qui a pour origine le centre Morbihan en Bretagne depuis au moins 400 ans.

Étymologie 

Deux origines sont avancées :

 valeureux du gallois "gwriaeth" (valeur).

Histoire 

La maison Le Gourriérec fut fondée en 1148. Leurs origines varient mais reste néanmoins liées aux bretons et aux normands. [sources ?]

Répartition géographique 

Vers 1700, les actes paroissiaux et les recherches de généalogies montrent que le patronyme Le Gourriérec et les variantes Le Gouriérec, Le Grouyerec, Le Grouierec) sont présents essentiellement sur les paroisses de  Baud (qui comprend alors Saint-Barthélémy), Quistinic, Melrand et Bubry. On ne trouve quasiment aucun Le Gourriérec en dehors de ces communes aux alentours de 1700. 

De nos jours, les Le Gourriérec sont présents partout en Bretagne et en France, mais sont restés en nombre plus important dans un triangle Vannes-Pontivy-Lorient.

Patronyme 

 Pierre Le Gourierec ( - ), membre des Forces françaises libres
 Pol Le Gourrierec (1921-1995), diplomate français
 Ronan Le Gourriérec, musicien breton (bombarde, saxophone baryton) ;
 Thierry Le Gouriérec, auteur d'ouvrages politiques, basé à Nantes en 1877.

Références 

Patronyme breton